Константин Миньяр-Белоручев:
 Миньяр-Белоручев, Константин Александрович (1874—1944) — российский и советский виолончелист, композитор, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Миньяр-Белоручев, Константин Валерьевич (род. 1978) — российский историк, кандидат исторических наук, доцент, преподает на историческом факультете МГУ.